Südvietnam bezeichnet -zumeist umgangssprachlich:
 allgemein den Süden Vietnams, vietnamesisch 
 die historische Region Cochinchina im Süden Vietnams, vietnamesisch 
 den Staat Vietnam (1949–1955)
 die Republik Vietnam (1955–1975)
 die Republik Südvietnam (1975–1976)